Carl Finck von Finckenstein ist der Name folgender Personen:

* Carl Finck von Finckenstein (Politiker, 1794) (Carl Bonaventura Finck von Finckenstein; 1794–1865), deutscher Marschall und Politiker
 Carl Finck von Finckenstein (Politiker, 1824) (1824–1905), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Karl Finck von Finckenstein